Сезон НБА 1972/1973 — стал 27-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Нью-Йорк Никс». В финале «Никс» победили в пяти играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1972 года под первым номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» был выбран центровой Ларю Мартин из университета Лойолы в Чикаго. Под 2-м номером на том драфте был выбран Боб Макаду, а под 12-м — Джулиус Ирвинг.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Дейв Коуэнс, Бостон Селтикс
 Самый ценный игрок финала: Уиллис Рид, Нью-Йорк Никс
 Новичок года НБА: Боб Макаду, Баффало Брейвз
 Тренер года: Том Хейнсон, Бостон Селтикс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Спенсер Хейвуд
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Нейт Арчибальд
 З Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Элвин Хейз
 Ф Рик Бэрри
 Ц Дейв Коуэнс
 З Уолт Фрейзер
 З Пит Маравич

 Сборная новичков НБА
 Боб Макаду
 Ллойд Нил
 Фред Бойд
 Дуайт Дэвис
 Джим Прайс

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Джон Хавличек
 Уилт Чемберлен
 Джерри Уэст
 Уолт Фрейзер

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Пол Сайлас
 Майк Риордан
 Нейт Термонд
 Норм Ван Лир
 Дон Чейни

Ссылки 
 1972-73 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1972/1973